Aktürkoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Kerem Aktürkoğlu (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Şaban Aktürkoğlu, türkischer Politiker